El término Onega puede hacer referencia a:
 
 Onega, ciudad rusa.
 El río Onega, que la atraviesa.
 La bahía de Onega, en la que desemboca el río.
 El lago Onega, también conocido como Onego.
 El animal de la Fauna de Ediacara, llamado Onega.